Ajmag Hovd, een provincie in Mongolië
Hovd (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie